Комите́т госуда́рственной безопа́сности Украинской ССР (КГБ Украинской ССР, ) — центральный республиканский орган государственного управления Украинской ССР. В сфере обеспечения государственной безопасности, действовавший с 1954 по 1991 год. Постановлением Верховной Рады Украины от 20 сентября 1991 г. КГБ УССР был упразднен, а вместо него была создана Служба национальной безопасности Украины (СНБУ).

Расположение 
Адрес: Киев, Владимирская ул., д. 33.

Территориальные органы 
Управления коммитета безопасности Украинской ССР были распределены в соответствии с административным территориальным делением УССР:

 УКГБ по Винницкой области
 УКГБ по Волынской области
 УКГБ по Ворошиловградской области (до 1958 г. и 1970 – 1990 г.)
 УКГБ по Днепропетровской области
 УКГБ по Донецкой области (с 1961 г.)
 УКГБ по Дрогобычской области (1954 – 1959 г.)
 УКГБ по Житомирской области
 УКГБ по Закарпатской области
 УКГБ по Запорожской области
 УКГБ по Ивано-Франковской области (с 1962 г.)
 УКГБ по Киевской области (с 1978 г. – по г. Киев и Киевской области)
 УКГБ по Кировоградской области
 УКГБ по Крымской области (c 1954 г. по 19 июня 1991 г.)
 УКГБ по Луганской области (1958 – 1970 г. и с 1990 г.)
 УКГБ по Львовской области
 УКГБ по Николаевской области
 УКГБ по Одесской области
 УКГБ по Полтавской области
 УКГБ по Ровенской области
 УКГБ по Сталинской области (1954 – 1961 г.)
 УКГБ по Станиславской области (1954 – 1962 г.)
 УКГБ по Сумской области
 УКГБ по Тернопольской области
 УКГБ по Харьковской области
 УКГБ по Херсонской области
 УКГБ по Хмельницкой области
 УКГБ по Черкасской области
 УКГБ по Черниговской области
 УКГБ по Черновицкой области
 УКГБ по Крымской АССР (с 19 июня 1991 г.)

Структура 
 Руководство (председатель, заместители председателя, члены КГБ, партком)
 Секретариат
 Инспекция при Председателе
 1-й отдел (внешняя разведка)
 2-е Управление (контрразведка)
 4-е Управление (секретно-политическое)
 5-е Управление (экономическое)
 7-е Управление (наружное наблюдение)
 8-й отдел (шифровально-дешифровальный)
 9-й отдел (охрана руководителей партии и правительства)
 2-й спецотдел (применение опертехники)
 3-й спецотдел (изготовление средств тайнописи, документов для оперативных целей, экспертиза документов и почерков)
 4-й спецотдел (радиоконтрразведка)
 5-й спецотдел (изготовление опертехники)
 Отдел «С» (правительственной связи)
 Следственный отдел
 Учетно-архивный отдел
 Тюремный отдел
 Отдел кадров
 Мобилизационный отдел
 Хозяйственное управление
 Вспомогательные подразделения

Впоследствии происходили следующие изменения:

 В 1955 г. создан 6-й спецотдел (перлюстрация телеграфной и почтовой корреспонденции);
 В апреле 1959 г. Инспекция была преобразована в аппарат помощника Председателя;
 В августе 1959 г. 1-й отдел был преобразован в Управление;
 В 1959 г. был упразднен Тюремный отдел, на базе 2-го, 3-го, 4-го, 5-го и 6-го спецотделов создано Оперативно-техническое управление, отдел «С» преобразован в отдел правительственной связи, создан 6-й отдел (транспортный);
 В марте 1960 г. 4-е и 5-е Управления и 6-й отдел были упразднены с передачей функций во 2-е Управление;
 В 1966 г. был создан 4-й отдел (информационно-аналитический), учетно-архивный отдел переименован в 10-й отдел;
 В 1967 г. было создано 5-е Управление (борьба с идеологической диверсией), восстановлена Инспекция при Председателе;
 Приказом КГБ при СМ УССР № 00154 от 18 декабря 1967 г. был создан 6-й отдел (разработка и внедрение в оперативную практику научных основ ведения борьбы с подрывной деятельностью противника);
 В 1970 г. Инспекция была преобразована в Инспекторское управление;
 В мае 1971 г. 6-й отдел был расформирован, его функции разделены между 4-м отделом и Инспекторским управлением;
 Не ранее 1973 г. была создана Служба «Р»;
 В январе 1974 г. Отдел правительственной связи был преобразован в Управление;
 3 июля 1975 г. приказом КГБ СССР № 0258 9-й отдел был преобразован в Службу;
 В 1976 г. был создан новый 6-й отдел (внутренняя безопасность);
 В мае 1977 г. 4-й отдел был преобразован в 10-й отдел 2-го Управления;
 Приказом КГБ СССР № 0045 от 22 июня 1980 г. была создана Информационно-аналитическая служба;
 В 1981 г. было создано 4-е Управление (контрразведывательное обеспечение объектов транспорта);
 В 1982 г. было создано 6-е Управление (контрразведывательное обеспечение экономики), 6-й отдел сменил номер на 11-й;
 В сентябре 1983 г. было создано 3-е Управление (контрразведывательное обеспечение МВД);
 В 1984 г. Отдел кадров был преобразован в Управление;
 В 1989 г. 5-е Управление было преобразовано в Управление «З» (защита конституционного строя);
 В 1991 г. 3-е Управление было преобразовано в Управление «ОП» (по борьбе с организованной преступностью);

Таким образом, к 1991 году структура КГБ Украинской ССР имела следующий вид:

 Руководство (председатель, заместители председателя, Коллегия КГБ, партком)
 Секретариат
 1-е Управление (внешняя разведка)
 2-е Управление (контрразведка)
 4-е Управление (контрразведывательное обеспечение объектов транспорта)
 6-е Управление (контрразведывательное обеспечение экономики)
 7-е Управление (наружное наблюдение)
 8-й отдел (шифровально-дешифровальный)
 9-я Служба (охрана руководителей партии и правительства)
 10-й отдел (учетно-архивный)
 11-й отдел (внутренняя безопасность)
 Управление «З» (защита конституционного строя)
 Управление «ОП» (по борьбе с организованной преступностью)
 Служба «Р» (радиоконтрразведка)
 Оперативно-техническое управление
 Управление правительственной связи
 Следственный отдел
 Инспекторское управление
 Информационно-аналитическая служба
 Управление кадров
 Мобилизационный отдел
 Хозяйственное управление
 Военно-медицинское управление
 Вспомогательные подразделения

Руководство 
Председатель:
 Никитченко, Виталий Федотович (6 апреля 1954 — 16 июля 1970) полковник, с 31 мая 1954 — генерал-майор, с 1961 — генерал-лейтенант, с 1967 — генерал-полковник.
 Федорчук, Виталий Васильевич (16 июля 1970 — 27 мая 1982) генерал-лейтенант, с 14 декабря 1970 — генерал-полковник.
 Муха, Степан Нестерович (3 июня 1982 — 21 мая 1987) генерал-лейтенант.
 Голушко, Николай Михайлович (21 мая 1987 — 20 сентября 1991) генерал-майор, с 1989 — генерал-лейтенант.

Первый заместитель председателя:
 Слонь, Михаил Варнаевич (15 июня 1954 — 19 апреля 1955) полковник.
 Шульженко, Борис Сергеевич (август 1959 — 4 июня 1970) полковник, с 10 декабря 1964 — генерал-майор.
 Крикун, Серафим Иванович (21 августа 1970 — ноябрь 1974) генерал-майор.
 Муха, Степан Нестерович (январь 1975 — июнь 1982) полковник, с 1975 — генерал-майор, с 1980 — генерал-лейтенант.
 Евтушенко, Василий Моисеевич (1982—1990) генерал-майор.
 Марчук, Евгений Кириллович (1990 — июнь 1991) генерал-майор.
 Шама, Николай Михайлович (1991).

Заместители председателя:
 Мороз, Николай Тихонович (19 июня 1954 — 7 августа 1959) полковник ГБ, с 1955 — полковник, с 9 января 1957 — генерал-майор.
 Тихонов, Павел Павлович (3 июля 1954 — 7 августа 1959) полковник, с 18 февраля 1958 — генерал-майор.
 Головченко, Иван Харитонович (1955—1962) полковник, генерал-майор.
 Крикун, Серафим Иванович (1961 — 21 августа 1970) генерал-майор.
 Трояк, Николай Захарович (1967—1978) генерал-майор.
 Мякушко, Василий Емельянович (январь 1971 — август 1984) полковник, с 1972 — генерал-майор.
 Муха, Степан Нестерович (сентябрь 1973 — январь 1975) с 1973 — полковник.
 Лодяный, Владимир Владимирович (1976—1980) генерал-майор.
 Евтушенко, Василий Моисеевич (1977—1982) генерал-майор.
 Петров, Юрий Владимирович (1980—1991) генерал-майор.
 Рябоконь, Владимир Александрович (сентябрь 1982 — декабрь 1985) полковник, с 1984 — генерал-майор.
 Ковтун, Георгий Кириллович (сентябрь 1984 — сентябрь 1991) генерал-майор.
 Космач, Вячеслав Саввович (15 января 1986 — 1987) полковник.
 Быхов, Леонид Васильевич (1987—1991) генерал-майор.

Помощники председателя по кадрам:
Начальники отдела (управления) кадров, с декабря 1969 — заместители 
 Кардашев, Александр Васильевич (май 1954 – август 1959) подполковник ГБ, с 1954 — полковник ГБ, с 1955 — полковник, с 1958 — генерал-майор.
 Приймак, Иван Павлович (август 1960 — август 1973) подполковник, с 1962 — полковник.
 Рябоконь, Владимир Александрович (август 1973 — сентябрь 1982) полковник.
 Пыхтин, Владимир Алексеевич (1982—1991) полковник, с 1991 — генерал-майор.

Ссылки 
http://shieldandsword.mozohin.ru/kgb5491/terr_org/respublik/ukraina.htm

Примечания  
 

Правоохранительные органы Украины
Комитет государственной безопасности СССР
Украинская ССР